Bo est un mot ou un nom qui peut désigner :

Toponymes 

 Bo, une ville de Sierra Leone ;
 Bo, une ville du Burkina Faso, dans le département Yaba ;
 Bo (Abo, Abaw, Bon, Bankon, Nkon), peuple du Cameroun ;
 Bo, une localité secondaire de la commune de Lekeberg en Suède ;
 , nom de plusieurs localités en Norvège.

Monument 
 Le Palais Bo, ou palazzo Bò en italien ou même Il Bò, héberge le siège de l'université de Padoue depuis 1493.

Patronyme 
 chinois porté par :
 Charles Maung Bo (1948-), un prélat catholique birman ;
 Marcial Di Fonzo Bo (1968-), acteur, réalisateur et directeur de théâtre français ;
 Bo Xilai (薄熙来) (1949), homme politique et ministre ;
 Bo Yang (柏杨) (1920-2008), écrivain ;
 Bo Yibo (薄一波) (1908-2007), homme politique.

Pseudonyme 

 Bo : un artiste français.

Prénom 
 
 Bo Derek (1956-), une actrice américaine,
 Bo Diddley (1928-2008), un bluesman, guitariste, chanteur et compositeur américain ;
 Bo Widerberg (1930-1997), un cinéaste suédois.

Langues 
 Bo, une langue papoue de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Bo, autre nom de l'aka-bo, une langue d’Inde (andamanaise), morte en 2010 ;
 Bo, une langue du Laos.

Autres 
 Bō, un bâton long utilisé dans l’art martial japonais appelée le Bō-jutsu ;
 Bo, le quinzième parasha, un moment du cycle de lecture de la Torah dans le judaïsme ;
 Bó (博), un idéogramme chinois ;
 Bo, une minorité ethnique disparue de Chine ;
 Bo Duke, un personnage de la série Shérif, fais-moi peur.

Titres 

 Bo, l'enfant pluie est un roman pour la jeunesse
 Bo est un film de Hans Herbots paru en 2010.

Sigle 

BO est un sigle qui signifie :
 Back office, entité d'une banque ou d'une société de gestion d'actifs ;
 , un  ;
 Box-office, l'audience d'une œuvre audiovisuelle ;
 Bande originale, la musique qui accompagne un support filmé ;
 Biarritz olympique, un club français de rugby de Biarritz ;
 Billet à ordre, un moyen de paiement ;
  ;
 Business Objects, une entreprise informatique française spécialisée dans l’informatique décisionnelle ;
 Badminton Oceania, la Confédération de badminton d'Océanie ;
 B.O. Dispositifs d'aide à la manutention des planeurs au sol ;
 BO, Boucle ouverte.
 , parti politique régionaliste occitan, étroitement lié au mouvement Occitanie País Nòstre (OPN)

Code 
BO est un code qui signifie :
 La langue tibétaine standard, selon la norme ISO 639-1
 Bolivie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) ;
 .bo, le code internet de la Bolivie ;
 Biélorussie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2 ;
 Bouraq Indonesia Airlines (Indonésie), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Nome de Magnésie (capitale Volos), code d’immatriculation en tête de la plaque d’immatriculation grecque.

Voir aussi 
 
 
 B&O, abréviation pour Bigflo et Oli
 B&O, abréviation pour Bang & Olufsen

Code
Patronyme asiatique
Prénom américain
Prénom masculin
Prénom suédois
Homonymie de prénom
Patronyme chinois